Римаренко — українське прізвище. Відомі носії:

 Римаренко Адріан Адріанович (1893—1978) — єпископ Роклендський, архієпископ. Синод РПЦ за кордоном долучив архієпископа Роклендського, вікарія Нью-Йоркської єпархії Андрія до лику святих.
 Римаренко Євген Якович — сотник Армії УНР, булавний старшина для доручень при Уповноваженому Уряду УНР при Головній Команді Військ Польських з 1 липня 1920 р.
 Лимаренко-Римаренко Олександр Кіндратович — підполковник Армії УНР.
 Римаренко Юрій Іванович — український мислитель, правознавець і політолог, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, академік Міжнародної академії інформатики.

Українські прізвища
Прізвища на -енко